Николай Иоаннович Богословский (1875—1937) — протоиерей, священномученик.

Причислен к лику святых Русской православной церкви в 2004 году.

Биография 
Родился младшим, шестым ребёнком в семье священника Паяницкой Вознесенской церкви отца Иоанна. Окончив Олонецкую духовную семинарию, в сентябре 1896 года поступил на службу псаломщиком в Александро-Невскую заводскую церковь. Преподавал в церковно-приходской школе при Александро-Невской церкви.

Рукоположён в сан священника 2 марта 1897 года епископом Олонецким и Петрозаводским Павлом. Назначен в Оштинский приход Лодейнопольского уезда. В 1897—1918 годах отец Николай состоял законоучителем Оштинской женской церковно-приходской школы и Лазаревского земского училища, законоучителем и заведующим Лазаревского церковно-приходского училища.

1909 году отец Николай был избран духовным следователем, в 1913 году был утверждён в должности члена благочиннического совета. Состоял депутатом окружного училищного съезда. В 1915 году был отцом-председателем на 48-м съезде отцов-депутатов Петрозаводского училищного округа. Занимался благотворительной деятельностью, был членом правления Оштинского общества вспоможения бедным и сирым.

После революции 1917 года, в 1918—1925 годах работал служащим, старшим учётчиком.

В 1925 году Николай Богословский вернулся к священническому служению в Святодуховском кафедральном соборе в Петрозаводске. Организовал и читал лекции в кружке любителей религиозно-нравственного христианского просвещения при соборе, был секретарём приходского совета.

В 1926 году был возведен в сан протоиерея. После закрытия Святодуховского собора по решению Петрозаводского горсовета в феврале 1930 года, причт и община перешли служить в Екатерининскую кладбищенскую церковь.

2 сентября 1937 года отец Николай был арестован по обвинению в контрреволюционной повстанческой деятельности. Отец Николай не подписал ни один из протоколов следствия и не признал себя виновным.

Обвинение было предъявлено по статье 58-2-10-11 Уголовного кодекса РСФСР (контрреволюционная деятельность). Постановлением тройки НКВД Карельской АССР Николай Богословский был расстрелян 4 ноября 1937 года в районе Сулажгоры и погребён в общей безвестной могиле.

Был реабилитирован 9 января 1957 года Верховным судом Карельской АССР.

В 2004 году Священный синод Русской православной церкви включил имя священномученика Николая Богословского в Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской от Петрозаводской и Карельской епархии.

Память священномученика Николая совершается в день его кончины 4 ноября.

Семья 
Трое братьев о. Николая окончили полный курс Олонецкой духовной семинарии. Двое из них, Алексей и Александр, приняли священный сан. Алексей служил священником в приходах Олонецкой епархии, а Александр служил протодиаконом в кафедральном Святодуховском соборе в Петрозаводске.

Две сестры. Одна из них, Анна, была замужем за священником Фёдором Маклионовым (1872—1938).

Награды и поощрения 
За «усердную и полезную службу» о. Николай был награжден набедренником (1898), скуфьей (1903), камилавкой (1909).

В 1907 году был награждён медалью Красного Креста «В память русско-японской войны».

В 1910 году он был награжден серебряной медалью «В память 25-летия церковно-приходских школ» (1884—1909) на двойной Александровской и Владимирской ленте.

В 1913 году был представлен к награждению наперсным крестом от Святейшего Синода. «За труды и руководство в занятиях съезда» ему была вынесена «благодарность с внесением в формулярные списки».

в 1928 году был представлен к награде — палице.

Ссылки 
 Житие священномученика Николая Богословского
 80 лет со дня мученической кончины свмч. Николая Богословского

Протоиереи Русской православной церкви
Христианские святые XX века
Священномученики
Канонизированные в XXI веке
Святые по алфавиту
Собор Карельских святых
Священнослужители, репрессированные в СССР
Расстрелянные в РСФСР
Казнённые в 1937 году
Выпускники Олонецкой духовной семинарии
Преподаватели учебных заведений Русской православной церкви
Награждённые медалью «В память 25-летия церковно-приходских школ»